Rough, rivière de Nouvelle-Zélande ;
 Rough, rivière des États-Unis.